Die Nordea Nordic Light Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Stockholm. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 31. Juli bis 8. August 2004 statt.

Im Einzel gewann Alicia Molik gegen Tetjana Perebyjnis mit 6:1 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Alicia Molik / Barbara Schett mit 6:3 und 6:3 gegen Emmanuelle Gagliardi / Anna-Lena Grönefeld.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nordea Nordic Light Open 2004 fand vom 31. Juli bis 4. August 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Stockholm